Апока́липсис (на койне — общегреческом:  — новые знания, раскрытие, откровение; снятие покрова) — название по её первому слову последней книги Нового Завета «Откровение Иоанна Богослова»; описание катаклизмов и чудес, предшествующих Второму пришествию Иисуса Христа. Выдающиеся манускрипты в хронологическом порядке:
  — в библиотеке немецкого города Трира;
 «Бамбергский Апокалипсис» — в Бамбергской библиотеке, Германия (Msc.Bibl.140);
  — манускрипт кембриджского Тринити-колледжа;
  — в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета;
  — в Ламбетском дворце Лондона (Ms.209);
  — в Национальной библиотеке Франции (Fr.13096);
  — в Национальной библиотеке Франции («Néerlandais 3»);
  — в королевской библиотеке Эскориала.

 Тексты-апокифы, то есть не включённые в Библию
 «» (I—II в.) — от лица сирийца Варуха (Баруха бен-Нерии).
 «Апокалипсис Иоанна» — апокрифический текст.
 «Апокалипсис Иоанна» — апокрифический текст 1595 года.
 «Апокалипсис Павла» (прим. IV век) — христианский новозаветный апокриф, приписывается апостолу Павлу; пространная версию или переложение «Апокалипсиса Петра».
 «Апокалипсис Петра» (первая пол. II века) — христианский новозаветный апокриф, приписывается апостолу Петру.
 Апокалипсис Сен-Севера (ок. 786) — комментарий на Апокалипсис Беата Льебанского.
 «Авраамов Апокалипсис» — апокрифический текст, сохранившийся на славянском языке в рукописях XIV и XV веков и впервые изданный Н. Тихонравовым (1863).
 Лицевые апокалипсисы — манускрипты старообрядцев.

Также вместе со словом «армагеддон» употребляется в значении конца света или катастрофы планетарного масштаба.

 Фильмы
 «Апокалипсис сегодня» (1979) — фильм США, режиссёр — Фрэнсис Форд Коппола.
 «Апокалипсис» (2006) — фильм США, режиссёр — Мел Гибсон.
 «» (2007) — производства The Asylum.
 «Апокалипсис: Вторая мировая война» (2009) — шестисерийный документальный сериал, Франция.
 «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) — фильм США, режиссёр — Брайан Сингер.
 «» (2019) — сериал США, режиссёр — Грегг Араки.

 Анимация
 «Супермен/Бэтмен: Апокалипсис» — второй мультипликационный фильм из серии «Супермен/Бэтмен».
 «Ловушка для кошек-2: Кот Апокалипсиса» — венгерский полнометражный мультипликационный фильм Белы Терновски, продолжение фильма «Ловушка для кошек».

 Разное
 «Анжерский апокалипсис» (1373—1381) — серия шпалер во французском городе Анже со сценами Откровения Иоанна Богослова.
 «Апокалипсис» — серия гравюр Альберта Дюрера.
 Апокалиптика — жанр научной фантастики.
 Апокалипсис — персонаж комиксов, суперзлодей из комиксов «Люди Икс».
 «Апокалипсис» — песня российской рок-группы «ДДТ».
 «Апокалипсис afterparty» — третий альбом российской хеви-метал-группы Коrsика, выпущенный в 2009 году.
 Apocalypsis velox — вид бабочек из семейства бражники (Sphingidae), единственный в составе монотипического рода Apocalypsis.

См. также 
 Apocalypse
 Апокалиптика (значения) | Постапокалиптика
  — видящие в Апокалипсисе пророческое предсказание.
 Апоколипс — планета в комиксах DC, родной мир Дарксайда.

Примечания